La place Nelson-Mandela peut faire référence à :

Afrique du Sud
 La place Nelson-Mandela à Johannesburg.

France 
 La place Nelson-Mandela à Chevilly-Larue.
 La place Nelson-Mandela à Grenoble, anciennement nommée place Ovale créée en 2013 dans le cadre de l'extension de la ligne B de tramway.
 La place Nelson-Mandela, à Nancy.
 La place Nelson-Mandela, à Nanterre.
 La place Nelson-Mandela, à Sevran.
 La place Nelson-Mandela, à Clayes-sous-Bois.

Notes et références 

Nelson Mandela